GPISD puede referirse:
Distrito Escolar Independiente de Galena Park (Galena Park Independent School District)
Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie (Grand Prairie Independent School District)
Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland (Gregory-Portland Independent School District)